«Fashion» puede referirse a:

Concepto 
 Moda
 Fashion Victim

Miscelánea 
 Fashion (2008), película de Bollywood.
 Fashion (1837-1860), caballo de carreras.
 Fashion (f.1977), revista de Canadá.
 Fashion Net (f.1995), website de moda de Francia. 
 Fashion TV (1997-2011), canal de televisión de Francia.

Música 
 Fashion (1978-1984), banda (New Wave) de Reino Unido.
 The Fashion (2002-2011), banda de Dinamarca:
 The Fashion (2007), álbum de la banda The Fashion:
 Fashion (1980), canción de David Bowie.
 Fashion (2007), canción de Hanoi Rocks.